Zutto Suki de Ii desu ka (em japonês: ずっと 好きでいいですか) é o 16º/17º de Aya Matsuura.

Canções do CD
1. Zutto Suki de Ii Desu ka (ずっと 好きでいいですか; Maio Eu te amo para sempre?)

2. Yume (夢; Dream)

3. Zutto Suki de Ii Desu ka (Instrumental) (ずっと 好きでいいですか(Instrumental))

Canções do Single V
1. Zutto Suki de Ii Desu ka (ずっと 好きでいいですか) (PV)

2. Zutto Suki de Ii Desu ka (Another Edition) (ずっと 好きでいいですか (Another Edition))

3. Making of (メイキング映像)

Singles de 2005
Aya Matsuura